Стефано Дионизи (; 1 октября 1966, Рим, Италия) — итальянский театральный, кино- и телевизионный актер.

Биография 
Стефано Дионизи родился 1 октября 1966 года в Риме, Италия. Образование получил в актерской школе театра «La Scaletta» в Риме. Получив диплом в 1985 году, переехал в Нью-Йорк, откуда вернулся в Италию в конце 1980-х; между 1987 и 1991 годами совершил несколько поездок в Индию.

В 1986 году дебютировал на телевидении в фильме «Роза» режиссёра Томазо Шермана. Первую роль в кино сыграл в 1990 году, снявшись в триллере «Секрет» Франческо Населли где сыграл роль одного из любовников героини Настасьи Кински.

Значительной актерской работой в кино для Стефано Дионизи стала роль оперного певца XVIII века Карло Броски, известного как Фаринелли в биографическом фильме «Фаринелли-кастрат» (1994, реж. Жерар Корбье).

Среди лучших ролей Дионизи — Флавио в драме испанского режиссёра Бигаса Эха «Бамбола» и Монтейро Росси в экранизации романа Антонио Табуччи «С согласия Перейры» (оба в 1996 году).

Личная жизнь 
От брака с продюсером Анн Стюарт Стефано Дионизи имеет сына Мило.

Фильмография

Признание

Ссылки 
 Биография Стефано Дионизи  на сайте «MYmovies.it» 
 

Лауреаты премии «Давид ди Донателло»